Lari kan syfta på:

 Lari – det vetenskapliga namnet för en underordning inom ordningen vadarfåglar
 Georgiska lari – den valuta som används i Georgien
 Lari (språk) – ett iranskt språk

Geografi

Italien 
4 Casciana Terme Lari – en kommun
 Lari, Toscana, ort

Iran 
 Lārī, ort